В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 7-5, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (фінал)
 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (2-ге коло)

 Ізабель Куето (3-тє коло)
 Сьюзен Слоун-Лунді (1-ше коло)
 Мерседес Пас (1-ше коло)
 Забіне Гак (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Стефані Реге (1-ше коло)
 Патрісія Гай-Буле (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships